

Янтіково — присілок, Козловський район, Чувашія
 Янтіково — село, Яльчицький район, Чувашія
 Янтіково — село, Янтіковський район, Чувашія